

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pleasant Valley – census-designated place del Borough di Fairbanks North Star, Alaska
 Pleasant Valley – città della Contea di Clay, Missouri
 Pleasant Valley – comunità non incorporata della Contea di Washoe, Nevada
 Pleasant Valley – città della Contea di Dutchess, New York
 Pleasant Valley – township della Contea di Potter, Pennsylvania
 Pleasant Valley – città della Contea di Wichita, Texas
 Pleasant Valley – città della Contea di Marion, Virginia Occidentale
 Pleasant Valley – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin
 Pleasant Valley – città della Contea di St. Croix, Wisconsin

Letteratura 
 Pleasant Valley – saggio di Louis Bromfield del 1945